Перша сіяна Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою тенісного турніру Avon Championships, який завершував сезон.

П'ята сіяна Сільвія Ганіка виграла титул, у фіналі перемігши Навратілову з рахунком 1–6, 6–3, 6–4.

Сітка

Фінальна частина

Круговий турнір

Червона група 

Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф

Біла група 

Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф

Примітки

Посилання 
 ITF tournament edition details

Тур WTA 1982
A